

Источник 
Населённые пункты Тоншаевского района Большое ложкино

См. также 
Список населённых пунктов Нижегородской области

 
Тоншаевский район